2 miejscowości w Polsce: 
 Pluskowęsy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie 
 Pluskowęsy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża